5 Armia Pancerna – armia pancerna Wehrmachtu
 5 Armia Pancerna – związek operacyjny Armii Czerwonej